Diese Liste enthält Feldhandballspiele der österreichischen Feldhandballnationalmannschaft der Frauen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel an neutralem Ort
 WM = Weltmeisterschaft

Liste der Spiele 
Direkt zu Jahr: 1930 – 1935 – 1936 – 1946 – 1948 – 1949 – 1951 – 1953 – 1954 – 1955 – 1956 – 1957 – 1959 – 1960 – 1961 – 1962 – 1963 – 1964 – 1965

Quellen:
 Deutschland und DDR
 Österreich (Ohne die Spiele der Kleinfeld WM 1957)

Statistik

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der österreichischen Männer-Feldhandballnationalmannschaft

Einzelnachweise 

Oesterreich (Frauen)
!Frauen
!osterreichische Feldhandballnationalmannschaft, Landerspiele